Ferries ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Ferries (* 1944), US-amerikanische Skirennläuferin
 Chuck Ferries (* 1939), US-amerikanischer Skirennläufer